Kielisenjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kielisenjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (7,86 ha)
Kielisenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (8,44 ha)
Kielisenjärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (16,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn